Haren je název více článku:

geografická sídla
 Haren (Brusel) – městská čtvrť Bruselu
 Haren (Dolní Sasko) – obec v německé spolkové zemi Dolní Sasko
 Haren (Groningen) – obec v nizozemské provincii Groningen
 Haren (Severní Brabantsko) – obec v nizozemské provincii Severní Brabantsko

příjmení
 Dan Haren (* 1980) – americký baseballový nadhazovač
 Piotr Haren (* 1970) – dánský fotbalista

Externí odkazy